Il doppio  del Poznań Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Rameez Junaid e Simon Stadler erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Gero Kretschmer e Alexander Satschko hanno battuto in finale Henri Kontinen e Mateusz Kowalczyk 6–3, 6–3.

Teste di serie

  Colin Ebelthite /  Philipp Marx (primo turno)
  Andreas Siljeström /  Igor Zelenay (semifinali)

  Franko Škugor /  Goran Tošić (semifinali)
  Jonathan Eysseric /  Nicolas Renavand (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Poznań Open 2013
ATP Challenger Tour 2013